Bärwalde – dawna nazwa miasta Barwice
 Bärwalde in der Neumark – dawna nazwa miasta Mieszkowice